Алла Корот (; род. 1 ноября 1976, Одесса) — американская актриса украинского происхождения.

Биография 
Алла Корот родилась в Одессе, Украинская ССР, в еврейской семье, которая вскоре эмигрировала в США. Она выросла в Сан-Франциско, Калифорния, где в 1987 году завоевала титул «Мисс-тинейджер Калифорнии».

Одной из первых актёрских работ Корот была съёмка в 1989 году в клипе Скотта Граймса на песню «I Don’t Even Mind». В 1991—1992 годах она играла одну из основных ролей в сериале «Другой мир», за исполнение которой была награждена премией «Дайджест мыльных опер» в категории «Новая актриса» и номинирована на дневную премию «Эмми» в категории «Выдающаяся молодая актриса».

Корот замужем за израильтянином русского происхождения Ювалем Селиком, супруги имеют интернет-бизнес по продаже средств по уходу за кожей.

Фильмография

Примечания

Источники 
 Alla Korot // The Soap Opera Book: Who’s Who in Daytime Drama / Nancy E. Rout, Ellen Buckley. — Todd Publications, 1992. — 311 p. — page 151
 Dan Pine — 'Domestic' bliss for Ukrainian-born S.F. actress // J. The Jewish News of Northern California, April 27, 2007.
  Alla Korot // Soap Opera Digest

Ссылки